Mistrzostwa Austrii w Lekkoatletyce 1920 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 27–29 czerwca 1920 w Wiedniu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

1920 w lekkoatletyce
Zawody sportowe w Wiedniu
1920 w Austrii
Mistrzostwa Austrii w lekkoatletyce